Fleck bezeichnet:
 Verschmutzung von Oberflächen, siehe Schmutz
 Fleck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 küchensprachlich den geschnittenen Vormagen von Wiederkäuern, siehe Kutteln
 umgangssprachlich die Schulnote „Nicht genügend“
 Blockbau, Holzbauweise aus geflächtem (schweizerdeutsch: geflecktem) Holz
 Fleck-Thema, ein Thema der Schachkomposition, siehe Ferenc Fleck#Das Fleck-Thema

Fleck ist der Name folgender Orte:
 Fleck (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Fleck (Isen), Ortsteil der Marktgemeinde Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Fleck (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Fleck (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Fleck, deutscher Name der Gemeinde Feleacu, Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Blinder Fleck
 Burg Fleck
 C. L. P. Fleck Söhne
 Gelber Fleck
 Weißer Fleck
 Der schwarze Fleck
 Flecke
 Flecken
 Fleckerl
 FLEK
 Vleck